Светлана Бочкарёва:
* Бочкарёва, Светлана Игоревна (род. 1990) — российская лыжница и биатлонистка.
 Бочкарёва (Кузнецова), Светлана Николаевна (род. 1984) — российская лыжница.